Yatenga ou Yatanga peut désigner :

 Le Yatenga, une province de la région du Nord au Burkina Faso.
 Le Yatenga, un ancien royaume mossi (ainsi qu'une chefferie coutumière au Burkina Faso d'aujourd'hui) qui couvrait la plus grande partie de l'actuelle région.
 Yantenga (ou Yatenga), un village du département et la commune rurale de Diabo, dans la province du Gourma et la région de l’Est au Burkina Faso.
 Synaphosus yatenga, une espèce d'araignées de la famille des Gnaphosidae, endémique du Burkina Faso.

Homonymie de toponyme